EUF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Eufaula, Alabama (Stati Uniti)